

Uttenheim – comune del dipartimento del Basso Reno in Alsazia

Uttenheim (it.: Villa Ottone) – frazione del comune di Gais in provincia di Bolzano